Павловск (, часто также ) — село, административный центр муниципального образования «Сельское поселение Нерюктяйинский наслег» Мегино-Кангаласского улуса Якутии.

Физико-географическая характеристика 
Расположено на правом берегу Лены в 11 км к югу от улусного центра пос. Нижний Бестях, на равнине Нёрюктяй напротив равнины Туймаада.

Климат резко континентальный. Зимой до —48, летом до +35 °C.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село стало административным центром образованного муниципального образования Нерюктяйинского наслега.

Население 

Население — 2,0 тыс. чел. (1989 г.). По данным местной администрации на 01.01.2001 года здесь проживало 2010 человек.
 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 97 % от общей численности населения в 2091 чел..

Инфраструктура 
В селе находится центральная усадьба коллективного предприятия «Төрүт», основные производства — молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, земледелие (овоще- и картофелеводство).

Имеются Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

 Связь
Почти все жители имеют доступ в интернет по технологии P2P, ADSL. Есть подключение IPTV. Работают филиалы сотовых операторов — Билайн (с 2009), МТС и МегаФон, СахаТелеком.

Транспорт 
Через село проходит федеральная автодорога  «Лена». Также у селения завершается автодорога регионального значения Хатассы, идущая от автодороги  «Умнас» — Хатассы — Павловск до пересечения с а/д «Лена».

Примечания

Ссылки 
 
 
 село  
 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса
Населённые пункты на реке Лена